Mengsel, ontstaat wanneer verschillende stoffen gemengd worden
Mengbaarheid, de mate waarin verschillende stoffen met elkaar kunnen mengen
Mengen (geluid)

Plaatsen
Mengen (Bolu), een stad in de Turkse provincie Bolu
Mengen (district) in de Turkse provincie Bolu
Mengen (Duitsland), een stad in Duitsland
Mengen (Yığılca), een dorp in het Turkse district Yığılca